Краснозвездинский сельсовет

Волгоградская область 

 Краснозвездинский сельсовет Суровикинского района

Курганская область 

 Краснозвездинский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)

Саратовская область 

 Краснозвездинский сельсовет Ртищевского района (упразднён в 1990-х с преобразованием сельсоветов в округа)